Фаркашевац је насељено место и седиште општине у Загребачкој жупанији, Хрватска. До територијалне реорганизације у Хрватској налазила се у саставу бивше велике општине Врбовец.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, општина Фаркашевац је имала 1.937 становника, од чега у самом Фаркашевцу 303.

Фаркашевац (општина), број становника по пописима 

 напомене:

Настала из старе општине Врбовец.

Фаркашевац (насељено место), број становника по пописима

Национални састав

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Фаркашевац је имало 332 становника, следећег националног састава:

Референце

Литература

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској
Општина Фаркашевац